Rehe – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Rehe – dawna prowincja w Chinach, istniejąca w latach 1928-1955
 Rehe – ród